Kuršaitis (niem. Kurschat):

 Fridrichas Kuršaitis, niem.: Friedrich Kurschat (1806 - 1886)
 Aleksandras Teodoras Kuršaitis, niem.: Alexander Theodor Kurschat (1857 - 1944)
 Harry Kurschat (* 1930), niemiecki bokser